Al Furāt kan syfta på följande platser:

Irak 

 Euphrates River, vattendrag, Basra,

Syrien 

 Dayr az-Zawr, provins, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar